34th Street – Penn Station – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 34th Street – Penn Station – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line